Chilok (rivier), een rivier in de Russische kraj Transbaikal, zijrivier van de Selenga, stroomgebied van de Jenisej
 Chilok (kraj Transbaikal), een stad in de Russische kraj Transbaikal gelegen aan deze rivier
 Chilok (oblast Leningrad), een dorp in de Russische oblast Leningrad